De Koninklijke Nederlandse Zeemacht tussen 1813 en 1905, daarna: Koninklijke Marine
 Koloniale Marine, marine in Nederlands-Indië onder bevel van het Nederlandse Ministerie van Koloniën, na 1860 Indische Militaire Marine
 Gouvernementsmarine, semi-militaire marine van het civiel bestuur van Nederlands-Indië